Ariel (în ebraică אריאל, ari-El, „leul lui Dumnezeu”) se poate referi la:

Toponime

Ariel (oraș), oraș din Cisiordania, Israel
Universitatea din Ariel
Ariel, Washington
Lake Ariel, Pennsylvania, un oraș (town) și lacul adiacent omonim din SUA
The Ariel, o pereche de blocuri cu apartamente din Broadway, New York City

Prenume 
 Ariel Șaron
 Ariel Coprov
 Ariel Moscovici
 Ariel Castro

Personaje 
 Arhanghelul Ariel
 Ariel (personaj Disney)
 Ariel, un spirit din Furtuna lui Shakespeare

Artă și cultură 
 Premiile Ariel
 Mica sirenă: Începuturile lui Ariel
 Teatrul Ariel din Târgu Mureș
 Ariel de Aleksandr Beleaev

Altele 
 Ariel (satelit)